Die Londoner Konvention, auch als LC72 bezeichnet, ist das Übereinkommen vom 29. Dezember 1972 über die Verhütung der Meeresverschmutzung durch das Einbringen von Abfällen und anderen Stoffen, ein multilaterales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt.

Zweck 
Es trat 1975 in Kraft und umfasst die Einbringung von Abfällen und anderer Materie von Schiffen, Flugzeugen und Offshoreplattformen in die offene See, sofern diese nicht im normalen Betrieb entstanden sind.

Mit dem Stand vom 18. April 2018 sind 87 Staaten Mitglieder des Übereinkommens.

Erhebliche Veränderungen im Übereinkommen wurden durch das Protokoll von 1996 durchgeführt, welches eine erneute Ratifikation nötig machte.

Hintergrund 
Das Übereinkommen wurde eingeleitet durch die Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen (Juni 1972, Stockholm). Die Ausarbeitung des Textes erfolgte auf der Konferenz zum Einbringen von Abfällen auf See (13. November 1972, London). Ab dem 29. Dezember 1972 war das Übereinkommen offen zur Unterzeichnung.

In Kraft trat das Übereinkommen am 30. August 1975 mit der Ratifikation durch 15 Staaten. Internationale Treffen zur Fortschreibung des Übereinkommens finden am Hauptsitz der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) in London statt.

Inhalt 
Das London Übereinkommen besteht aus 22 Artikeln und drei Anhängen. Die aufgelisteten Materialien sind in drei Kategorien aufgeteilt, deren Einbringung entweder vollständig verboten, mit einer speziellen oder einer allgemeinen Erlaubnis gestattet ist.

Seit ihrem Inkrafttreten im Jahr 1975 bietet die Konvention einen Rahmen für die internationale Bekämpfung und Verhütung der Meeresverschmutzung, innerhalb dessen die Vertragsparteien kontinuierliche Fortschritte bei der Reinhaltung der Ozeane erzielt haben. Zu ihren Errungenschaften zählt das Verbot der Entsorgung von schwach radioaktiven Abfällen im Meer (1993) und die Beschlüsse zur Beendigung der Deponierung und Verbrennung von Industrieabfällen.

Die Bemühungen der Vertragsparteien werden von einem ständigen Sekretariat unterstützt, das in der International Maritime Organization (IMO) angesiedelt ist. Das Konsultativtreffen der Vertragsparteien des Londoner Übereinkommens ist das leitende und politische Entscheidungsgremium des Übereinkommens. Bei Fragen, die multidisziplinäres Fachwissen erfordern, holt es sich Rat von der Gemeinsamen Expertengruppe für wissenschaftliche Aspekte des Schutzes der Meeresumwelt (GESAMP), die sich aus Experten zusammensetzt, die von IMO, FAO, UNESCO, IOC, WMO, WHO, IAEA, UN und anderen nominiert wurden.

Mitgliedstaaten 
Die Mitgliedstaaten und der Stand der Unterzeichnungen des Protokolls, mit Stand vom 18. April 2018:

Siehe auch 
 OSPAR, ein Übereinkommen zum Schutz der Nordsee und des Nordostatlantiks.
 Liste internationaler Umweltabkommen

Weblinks 
 Übereinkommen über die Verhütung der Meeresverschmutzung durch das Versenken von Abfällen und anderen Stoffen, deutschsprachige Übersetzung
 Eintrag unter treaties.un.org

Einzelnachweise 

Umweltrecht (Meeresschutz)
Umweltpolitik (Vereinte Nationen)
Vertrag (20. Jahrhundert)
Geschichte Londons (20. Jahrhundert)